Ага́дес () — регион в Нигере. Площадь региона составляет 667 799 км², это самая большая провинция Нигера. Численность населения равна 511 188 человек (2011 год). Плотность населения — 0,77 чел./км². Административный центр — город Агадес.

География 

Регион (или провинция) Агадес расположен на севере Нигера и по размеру территории превосходит все остальные регионы, вместе взятые, занимая более 52% общей территории страны. На северо-западе от него проходит государственная граница Нигера с Алжиром, на севере — граница с Ливией, на западе — граница с Мали, на востоке — граница с Чадом. На юго-западе от Агадеса лежит нигерская провинция Тахуа, на юге — провинции Маради, Зиндер и Диффа.

Большую часть региона занимает пустыня Тенере и горы Аир. Дожди крайне редки, однако в провинции имеются подземные источники воды, как правило в оазисах — Агадим, Арлит, Билма, Дирку, Тимия и других.

Население 
В провинции живут преимущественно кочевые народы: туареги, тубу, фульбе. В городах и оазисах проживают также хауса, канури, сонгаи.

Административное деление 

В административном отношении регион разделён на 3 департамента и 1 муниципию (город Агадес):

Департамент Арлит (Arlit):
 Площадь: 216 774 км²
 Население: 156 024 чел. (2011)

Коммуны:
 Afassa
 Aguelal
 Арлит
 Assarara
 Elok
 Gougaram
 Иферуан
 Imourarene
 I-n-Azaoua
 Inignaouei
 Oubandawaki Makiani
 Sidaouet
 Taggafadi
 Tarhmert
 Tchintoulous
 Teouat
 Тимиа

Департамент Бильма (Bilma):
 Площадь: 286 279 км²
 Население: 27 146 чел. (2011)

Департамент Чирозерин (Tchirozérine):
 Площадь: 154 746 км²
 Население: 328 018 чел. (2011)

Экономика 
В хозяйственном отношении регион Агадес представляет огромное значение для экономики Нигера, так как здесь находятся крупнейшие в мире месторождения урана. Его экспорт даёт более 20 % от общей валютной выручки страны. Важное значение имеет также добыча соли. Соль доставляют караванами через оазисы в города юга Нигера, где она обменивается на просо и другие продукты питания. Сельское хозяйство в самом регионе развито слабо (исключение — оазисы).

См. также 

 Ин-Галль

Примечания 

Регионы Нигера